Ранчо лос Ареналес има више значења:

 Ранчо лос Ареналес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Ареналес (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику